

Geografia
 Rodríguez – distretto della Costa Rica nel cantone di Valverde Vega

Persone

Altro 
 Rodríguez – cognome

Pagine correlate 
 Rodriguez